Wrocław Open 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2017 z cyklu Wrocław Open rozgrywany w dniach 27 lutego–5 marca 2017 roku we Wrocławiu na kortach twardych w hali „Orbita” o puli nagród wynoszącej 85 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Wrocław Open
2017 w tenisie ziemnym
2017 w polskim sporcie